Palazzo Usimbardi, edificio storico del XVI secolo di Colle di Val d'Elsa
 Palazzo Usimbardi, edificio storico del XIII secolo di Firenze.